Eifelstrecke steht für:
 Bahnstrecke Hürth-Kalscheuren–Ehrang
 Euskirchener Kreisbahnen#Eifelstrecke